Contea di Scotland o Scotland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Scotland (Carolina del Nord)
 Contea di Scotland (Missouri)